John Forbes puede referirse a los siguientes artículos de Wikipedia:

 John Forbes (?-1648), teólogo escocés.
 John Forbes (?-1665), editor escocés de la primera impresión de música secular.
 John Forbes (1673-1734), político escocés miembro del parlamento británico entre 1715 y 1722.
 John Forbes (1710-1759), general británico en las guerras contra Francia y la India.
 John Forbes (1714-1796), almirante y político británico.
 John Forbes (1740-1783), clérigo escocés.
 John Forbes (1795-?), arquitecto británico.
 John Forbes (1798-1823), botánico inglés-sudafricano.
 John Forbes (1950-1998), poeta australiano.
 John Forbes Royle (1787-1861), médico escocés.
 John Murray Forbes (1813-1898), banquero y empresario ferroviario estadounidense.
 John Murray Forbes (1771-1831), diplomático estadounidense, tío del banquero John Murray Forbes.
 John Robert Forbes (1970-), regatista olímpico australiano.